Никола́й Васи́льевич Иса́ев:
 Исаев, Николай Васильевич (1911—1988) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Исаев, Николай Васильевич (1924—1994) — старший сержант, полный кавалер ордена Славы. Исаев, Николай Васильевич (1908—1942) — командир подводной лодки Щ-213